Alexandra Marinescu – ex ginnasta rumena
 Gheorghe Marinescu – neurologo rumeno
 Laurențiu Marinescu – calciatore rumeno
 Lucian Marinescu – procuratore sportivo ed ex calciatore rumeno
 Tecla Marinescu – ex canoista romena